Il singolare del torneo di tennis Kiev Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nenad Zimonjić che ha battuto in finale Ján Krošlák 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Koubek (primo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)
 Ján Krošlák (finale)

 Gerald Mandl (primo turno)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Federico Browne (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 1998